Крищенко — українське прізвище.

Відомі носії:
 Крищенко Андрій Євгенович ( 1972) — офіцер УМВС, заступник Глави Національної поліції України (2017).
 Крищенко Вадим Дмитрович ( 1935) — український поет-пісняр.
 Крищенко Михайло Михайлович — старший солдат Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.

Українські прізвища